Polato ima više značenja:
 Polato, Padova
 Polato, Venezia